Маркиз Леонид Александрович де Траверсе (21 мая (2 июня) 1836 — 30 августа (11 сентября) 1891) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878.

Биография 
Сын вице-адмирала Александра Ивановича де Траверсе и Маргариты Карловны Гельман.

В 1854 году окончил Пажеский корпус. Выпущен прапорщиком 17 июня в лейб-гвардии Семеновский полк. Участвовал в Восточной войне, в 1855 году произведен в подпоручики, 23.04.1861 в поручики.

21.06.1862 переведен в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк поручиком гвардейской кавалерии. Штабс-ротмистр 17.04.1863, ротмистр 30.08.1866, полковник 17.04.1870. Командовал эскадроном 2 года 2 месяца, резервным эскадроном 1 год 10 месяцев, дивизионом 3 года 2 месяца.

23.06.1875 — 17.06.1880 — командир 1-го Сумского гусарского полка, 27 июля того же года вошедшего в состав 1-й кавалерийской дивизии. Участвовал с ним в русско-турецкой войне. 23 августа 1877 полк выступил из Москвы, и 4 октября в составе Каларашского отряда генерала Дохтурова занял оборонительную позицию на берегу Дуная напротив Силистрии. Отразил несколько турецких вылазок. 8 февраля 1878 полк переправился через Дунай, 19/20 февраля перешел Балканы через Твардицкий перевал, и 24-го расположился в Ени-Загре. 15 апреля выступил обратно в Россию.

17.06.1880 — 22.08.1882 — состоял по кавалерии без должности.

С 22.08.1882 генерал-майор, командир 2-й бригады 5-й кавалерийской дивизии.

Числился в списках 3-го драгунского его королевского Высочества наследного принца Датского полка.

Умер в 1891 году в Калише, похоронен на местном православном кладбище.

Семья 

Жена: Екатерина Сергеевна Мельгунова (2.02.1832—30.12.1895)

Награды 

 орден Святого Станислава 2-й ст. с императорской короной (1870)
 орден Святой Анны 2-й ст. (1872)
 орден Святого Владимира 4-й ст. (1874)
 орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (1879)
 орден Святого Станислава 1-й ст. (1888)

Иностранные 

 прусский Орден короны 2-й ст. (1873)
 датский орден Данеброг командорский крест 1-го класса (1876)

Комментарии

Литература 

 Голодолинский П. П. Краткий очерк истории 3-го Драгунского Сумского его королевского высочества наследного принца Датского полка. — М., 1890
 Пажи за 185 лет : Биогр. и портр. бывших пажей с 1711 по 1896 г. / Собр. и изд. О. фон Фрейман. — Фридрихсгамн: тип. Акц. о-ва, 1894, с. 492
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е сентября 1891 г. — СПб.: Военная типография, 1891, с. 465
 Сумские гусары. 1651—1951. — Буэнос-Айрес, 1954, с. 44

Примечания

Ссылки 
 маркиз де Траверсе Леонид Александрович

Выпускники Пажеского корпуса
Участники Крымской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Генерал-майоры (Российская империя)
Леонид Александрович